Djan ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Djan, deutsche Rennrodlerin
 Ohene Djan († 1987), ghanaischer Sportfunktionär